

Geografia
 Murat – quartiere di Bari.
 Murat – affluente dell'Eufrate
 Murat – comune francese nel dipartimento dell'Allier, in Alvernia.
 Murat – comune francese nel dipartimento del Cantal, in Alvernia.
 Murat-le-Quaire – comune francese nel dipartimento del Puy-de-Dôme, in Alvernia.
 Murat-sur-Vèbre – comune francese nel dipartimento del Tarn, nel Midi-Pirenei.
 Labastide-Murat – comune francese nel dipartimento del Lot, nel Midi-Pirenei.

Onomastica
 Murat – variante turca del nome proprio Murad

Persone
 Gioacchino Murat – generale francese, Maresciallo dell'Impero e Re di Napoli.
 Chadži-Murat – guerriero caucasico

Letteratura 
 Chadži-Murat – racconto di Lev Tolstoj ispirato alla vicenda dell'eroe del Caucaso

Altro 
 Murat – serie televisiva del 1975
 Murat – famiglia nobile francese

Pagine correlate

 Murad